Basilica di Sant'Andrea – chiesa a Mantova
Basilica di Sant'Andrea – chiesa a Vercelli
Basilica di Sant'Andrea Apostolo – chiesa a Patrasso

Pagine correlate
Chiesa di Sant'Andrea
Cattedrale di Sant'Andrea